The End ("la fine" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 La fine... della fine (The End) – film del 1978 diretto da Burt Reynolds
 The End – cortometraggio del 1998 diretto da Joe Wright
 The End – film del 2007 diretto da Jeremy Thomas
 The End – film del 2016 diretto da Guillaume Nicloux
 The End? L'inferno fuori – film del 2017 diretto da Daniele Misischia

Musica 
Gruppi
 The End – gruppo musicale pop psichedelico britannico
 The End – gruppo musicale mathcore canadese

Canzoni e singoli
 The End – singolo di Earl Grant del 1958
 The End – traccia dell'album The Doors dei The Doors del 1967
 The End – traccia dell'album Abbey Road dei Beatles del 1969
 The End – singolo dei Groove Coverage del 2003, tratto dall'album 7 Years and 50 Days
 The End – traccia dell'album The Poison dei Bullet for My Valentine del 2005
 The End. – traccia dell'album The Black Parade dei My Chemical Romance del 2006
 The End – brano dei Blue October del 2009

Album
 The End – album di Nico del 1974
 The End – extended play dei Necrose e dei Deadmocracy del 1997
 The End – album degli Alien Army del 2003
 The End – album di Mika Nakashima del 2006
 The E.N.D. – album dei The Black Eyed Peas del 2009
 The End – album delle Gallhammer del 2011
 The End – album dei Black Sabbath del 2016

Altro
 The End Records – etichetta discografica statunitense
 The End – discoteca di Londra

Televisione 

 The End – serie televisiva statunitense del 2011
 The End – serie televisiva egiziana del 2020
 The End – serie televisiva australiana del 2020

Altro 
 The End – personaggio del videogioco Metal Gear Solid 3: Snake Eater
 The End – casa di moda fiorentina